

Geografia 
 Giappone
 Abiko – città della prefettura di Chiba
 Abiko – stazione della metropolitana di Osaka

Persone 
 Takamasa Abiko – calciatore giapponese
 Tomomi Abiko – astista giapponese